nemogućnost vraćanja na prijašnje stanje, nemogućnost obratnoga postupka, procesa; nepovratnost, neponovljivost; svojstvo čega da se odvija samo u jednome smjeru. 
 nepovratni proces, neobrativi proces ili ireverzibilni proces je proces u kojem se prilikom prelaska energije iz jednog oblika u drugi dio energije gubi u okoliš i entropija fizikalnoga sustava raste.
 ireverzibilnost (biologija), u biologiji, je izražena Dollovim pravilom o nepovratnosti evolucije; svojstvo ireverzibilnosti odlikuje i ostale razvojne procese, kao na primjer embrionalni razvoj, diferenciranje stanica i tako dalje.

Izvori